Эйфори́я может означать:

 Эйфория — эмоциональное состояние.
 Эйфория (кинофестиваль) — серия сезонных миникинофестивалей в Москве.
 Эйфория (фильм, 2006) — фильм Ивана Вырыпаева (2006).
 Эйфория (фильм, 2017) — фильм Лизы Лангсет.
 Эйфория (телесериал) — сериал телеканала HBO.
 Эйфория (альбом) — альбом группы Flёur.
 «Эйфория» — альбом Павла Кашина.

См. также 
 Euphoria